Бобу има више значења:

 Бобу (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Бобу (Олт), насеље у округу Олт у Румунији